Аркустангенс е математическа функция, която се определя като обратна на функцията тангенс в интервала
.

По конструкция арктангентната функция е свързана с хиперболичната тангентова функция на аргумента и по този начин се изразява, както го прави, от сложен логаритъм.

Стойности

Производни

Вижте също 
 Аркускотангенс

Тригонометрия